Howie Jolliff – cestista statunitense
 Steve Jolliffe – musicista inglese